Александр Васильевич Терентьев: Терентьев, Александр Васильевич (род. 1961) — российский политик.
 Терентьев, Александр Васильевич (род. 1999) — российский лыжник.